2 miejscowości w Polsce: 
 Bogumiłowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce 
 Bogumiłowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wierzchosławice